Gerusalemme ist

 der italienische Name für Jerusalem
 der Titel einer italienischen Jerusalemkarte aus dem 16. Jahrhundert, siehe Gerusalemme (Kartenwerk)
 der Name der italienischen Fassung von Giuseppe Verdis Oper Jérusalem

Siehe auch:
 La Gerusalemme liberata, das bekannteste Epos des italienischen Dichters Torquato Tasso, siehe Das befreite Jerusalem (Epos)